Velika nagrada Avstralije 2001 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 4. marca 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:26,892
| -
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:27,263
| +0,371
|-
! 3
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:27,461
| +0,569
|-
! 4
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:27,658
| +0,766
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:27,719
| +0,827
|-
! 6
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:28,010
| +1,118
|-
! 7
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:28,377
| +1,485
|-
! 8
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:28,435
| +1,543
|-
! 9
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:28,518
| +1,626
|-
! 10
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:28,615
| +1,723
|-
! 11
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:28,738
| +1,846
|-
! 12
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1:28,965
| +2,073
|-
! 13
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 1:28,993
| +2,101
|-
! 14
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:29,893
| +3,001
|-
! 15
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:29,934
| +3,042
|-
! 16
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:30,035
| +3,143
|-
! 17
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:30,209
| +3,317
|-
! 18
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:30,520
| +3,628
|-
! 19
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:30,657
| +3,765
|-
! 20
| 23
|  Gaston Mazzacane
| Prost-Acer
| 1:30,798
| +3,906
|-
! 21
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Cosworth
| 1:30,978
| +4,086
|-
! DNQ
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 1:33,228
| +6,336
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 58
| 1:38:26,533
| 1
| 10
|-
! 2
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 58
| + 1,717 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 58
| + 33,491 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 58
| + 1:11,479
| 10
| 3
|-
! 5
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 58
| + 1:12,807
| 4
| 2
|-
! 6
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 58
| + 1:24,143
| 13
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 58
| + 1:27,050
| 9
|  
|-
! 8
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Cosworth
| 57
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 9
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 57
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 57
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 57
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 12
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 56
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 55
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 52
| El. sistem
| 16
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 40
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 38
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 25
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 4
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 4
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 3
| El. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 2
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 23
|  Gastón Mazzacane
| Prost-Acer
| 0
| Zavore
| 20
|  
|}

Opombe 
Olivier Panis in Jos Verstappen sta dobila pribitek 25 sekund zaradi prehitevanja ob rumenih zastavah.
52-letni delavec ob progi, Graham Beveridge, je umrl za posledicami poškodb, ki jih je dobil ob nesreči Jacquesa Villeneuva in Ralfa Schumacherja.

Formula 1 sezona 2001
2001